Cinq navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Black Prince, d'après Édouard de Woodstock, surnommé le Prince Noir :

le , un navire de 10 canons acheté en 1650 par les Royalists et brûlé la même année par les Parliamentarians ;
le , un navire de ligne de troisième rang lancé en 1816 et démoli en 1855 ;
le , un cuirassé de  lancé en 1861 et démoli en 1923 ;
le , un croiseur cuirassé de classe Duke of Edinburgh lancé en 1904. Il coule corps et biens lors de la bataille du Jutland en 1916 ;
le , un croiseur de classe Dido lancé en 1942 qui participe à la Seconde Guerre mondiale. Il est transféré à la Royal New Zealand Navy en 1946 et démoli en 1962.

Source 

Black Prince